Monticello (italiano para "pequeno monte") pode referir-se a:

Estados Unidos
Monticello - propriedade rural do estadista norte-americano Thomas Jefferson.
Lake Monticello - região estatística do estado da Virgínia.
Monticello (Indiana)
Monticello (Luisiana)
Monticello (Kentucky)
Monticello (Illinois)
Monticello (Flórida)
Monticello (Mississippi)
Monticello (Missouri)
Monticello (Geórgia)
Monticello (Wisconsin)
Monticello (Minnesota)
Monticello (Iowa)
Monticello (Utah)
Monticello (Arkansas)

França
Monticello - uma comuna francesa da região da Córsega

Itália
Monticello Brianza - comuna italiana na província de Lecco, Lombardia.
Monticello d'Alba - comuna italiana na província de Cuneo, Piemonte.
Granozzo con Monticello - comuna italiana na província de Novara, Piemonte.
Monticello Conte Otto - comuna italiana na província de Vicenza, Vêneto.
Monticello Amiata - uma ex-comuna atualmente parte de Cinigiano, província de Grosseto, Toscana.

Ver também
 Monticelli

Desambiguação
Desambiguações de topônimos